Agrius peut désigner :
 Agrios, un personnage de la mythologie grecque ;
 Agrius, un genre d'insectes lépidoptères de la famille des Sphingidae.